Niemcy:
 Wilmersdorf – dzielnica Angermünde
 Wilmersdorf – dzielnica Berlina
 Wilmersdorf – dzielnica Pritzwalku
 Wilmersdorf – dawny okręg administracyjny (Bezirk) Berlina

Inne:
 Wilmersdorf – cmentarz
 Volkspark Wilmersdorf – park w Berlinie

Zobacz też:
 Charlottenburg-Wilmersdorf
 Madlitz-Wilmersdorf
 Märkisch Wilmersdorf
 Willmersdorf